Albert George Ludwig Adelbert (Middelburg, Países Baixos. 1914 – Haia, Países Baixos, 1972) foi um botânico holandês.

Ligações externas 
  
 

Botânicos dos Países Baixos